Into the New World (album)
 Into the New World (singolo)